Автофрадат () — мужское имя иранского происхождения. Известные носители:
 Автофрадат (IV век до н. э.) — персидский сатрап Лидии и Ионии.
 Афтофрадат (IV век до н. э.) — персидский, затем македонский сатрап тапуров, а также мардов.